Noble är en kulle i Antarktis. Den ligger i Sydorkneyöarna. Argentina och Storbritannien gör anspråk på området. Toppen på Noble är  meter över havet.

Terrängen runt Noble är varierad. Havet är nära Noble åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Noble. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Antarktis
Sydorkneyöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 1000 meter över havet eller högre